Ceratium puede hacer referencia a:

 Ceratium, género de protistas dinoflagelados de la clase Dinophyceae. 
 Ceratium Blume, nom. illeg., sinónimo del género de orquídeas Eria.